Городское собрание Таллина () является представительным органом Таллинского муниципалитета, избираемым постоянными жителями данного местного самоуправления, достигшими 16 лет (включая лиц без гражданства и граждан других стран).

Полномочия 

Согласно уставу города Таллина к ведению городского собрания относятся следующие вопросы:
 принятие и изменение городского бюджета, утверждение годового экономического отчёта города
 назначение аудитора
 установление и отмена предусмотренных законом местных налогов, а также льгот при их уплате
 установление порядка оказания финансируемых из городского бюджета услуг и предоставления пособий
 установление порядка управления городской собственностью
 принятие и изменение программы развития города
 утверждение и изменение устава Таллина
 образование и ликвидация частей города, установление полномочий части города и утверждение её устава
 избрание мэра города
 утверждение структуры городской управы, утверждение в должности и освобождение от должности её членов
 установление заработной платы мэру Таллина и членам городской управы
 избрание кандидатов в народные судьи Харьюского уездного суда
 избрание представителя города в коллегию выборщиков для избрания Президента Республики
 утверждение различных городских предписаний (регламентов)

Более подробный список установлен уставом Таллина и законом об организации местного самоуправления.

Действующий состав городского собрания 

В состав действующего собрания входит 79 членов, которые были избраны в ходе муниципальных выборов 15 октября 2017 года явка составила 64,09 % от имевших право голоса постоянных жителей города. По результатам выборов правящая в столице (но находящаяся в оппозиции на государственном уровне) Центристская партия упрочила своё большинство в муниципальном собрании на два голоса (по сравнению с 44 голосами в предыдущем составе). Центристы получили 52,6% голосов, Отечество и республика- 19,1% , Реформисты 10,6% , СДП -9,9%.EДанное количество голосов является достаточным для управления городом без привлечения других партий. Беспрецедентным для Эстонии фактом является вхождение в данный состав городского собрания первого чернокожего депутата — живущего в Эстонии британского журналиста Абдула Хамида Турая (англ. Abdul Hamid Turay) .

См. также 
 Таллин

Ссылки 
Онлайн-трансляция заседаний городского собрания

Примечания 

Г
Законодательные органы муниципалитетов Эстонии